Новая Зеландия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже (Франция) во второй раз за свою историю и завоевала одну бронзовую медаль. Страну представляли три мужчины и одна женщина, принимавшие участие в соревнованиях по боксу, лёгкой атлетике и плаванию.

Медали

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 100 метров — Артур Порритт.

Результаты

Бокс 

Спортсменов — 1

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1

Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 2

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

1920-е годы в Новой Зеландии
Страны на летних Олимпийских играх 1924 года